Bečva může být:

 Bečva - řeka, okres Vsetín, okres Přerov
 Bečva (přítok Odry) - polsky Bełk, potok, okres Opava (Česko), gmina Krzyżanowice (Polsko)
 Dolní Bečva - obec, okres Vsetín
 Horní Bečva - obec, okres Vsetín
 Prostřední Bečva - obec, okres Vsetín
 Rožnovská Bečva - řeka, okres Vsetín
 Vsetínská Bečva - řeka, okres Vsetín